Landwehr peut faire référence à:
 Landwehr, un terme allemand pour se référer à l'armée de certains pays ;
 , terme allemand, désigne une forme de fortification des frontières de territoire.

Toponyme 

 Landwehr, municipalité située dans le land de Basse-Saxe.

Patronyme 

 Gottfried Landwehr (1929-2013), un physicien allemand ;
 Jacobus Landwehr (1911-1996), un botaniste néerlandais.